Stary Młyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne
Stary Młyn, un village 
 dans la voïvodie de Mazovie
Stary Młyn, un village 
 dans la voïvodie de Poméranie
Stary Młyn, un village dans le powiat de Chojnice 
Stary Młyn, un village dans le powiat de Kwidzyn 
Stary Młyn, un village dans le powiat de Tczew